Bombos, Potenza di Fuoco, conosciuto più semplicemente come Bombos, è un personaggio immaginario del media franchise di genere fantasy Gormiti, creato nel 2005 da Giochi Preziosi per la linea di giocattoli dei Gormiti, poi espansa in campi come l'animazione, i fumetti e i videogiochi. È un antagonista secondario della serie, inizialmente sottoposto di Orrore Profondo, all'epoca Signore del Popolo del Vulcano. Di solito agisce da solo o con Lavion (nella serie animata Gormiti, che miti), ma è stato visto spesso lottare in collaborazione con altri Gormiti del Popolo del Vulcano (nei fumetti del Gormiti Magazine).

Caratteristiche 
Bombos è un Gormita costituito dalla pietra lavica del Monte di Fuoco, ma presenta anche delle parti del corpo di colore rosso scuro. La sua caratteristica principale è la presenza nel suo corpo di ben 29 crateri definiti "bocche vulcaniche", che gli consentono di controllare il fuoco e attaccare i Gormiti del bene con esso. Presenta inoltre un braccio a forma di cannone, che spara Lapilli vulcanici e gli permette di attaccare e addirittura di volare tramite la mossa dei Propulsori lavici (nel Gormiti Magazine).

Durante la serie Atomic, Bombos acquisisce il potenziamento della Combustione Atomica, così come tutti i membri del Popolo del Vulcano, risultando così ancora più devastante. Questo potenziamento rende il suo corpo di un colore rosso acceso.

Nel lasso di tempo tra Atomic a Il ritorno dei Signori della Natura, le bocche vulcaniche attive di Bombos passano dall'essere 29 ad essere 4, ma 2 di esse (quelle situate sul petto) vivono di vita propria e durante la serie si trovano spesso in disaccordo con la testa "principale" di Bombos.

Sia nella serie animata Gormiti, che miti che nel Gormiti Magazine ha dimostrato di avere la capacità di crescere a dismisura, seppur tramite due diversi espedienti e con effetti collaterali. Nella serie animata, la sua potenza cresce a tal punto da farlo diventare un essere di dimensioni enormi, ma viene sconfitto da Toby. Nel fumetto, invece, Bombos raggiunge questa trasformazione tramite l'utilizzo dei Diamanti di sale nero, ma viene comunque sconfitto da un attacco combinato di tre degli Antichi Guardiani (Roscalion, Troncalion e Tentaclion) e tre dei Gormiti del Popolo del Mare, anch'essi potenziati (Cavarex, Tartantica e Martello). Con l'utilizzo dei Diamanti di sale nero, la sua malvagità aumenta ulteriormente, arrivando persino a divorare i Signori della Natura.

Nei fumetti del Gormiti Magazine, Bombos utilizza altre due mosse: Lava incrociata, un attacco energetico di fuoco sparato dal suo braccio a forma di cannone, in sincronia con Sparafuoco, e Recinto lavico, una mossa scagliata tramite la Freccia del tempo memore contro Delos e Cavarex, che finirono intrappolati in un cerchio di fiamme bianche.

Apparizioni

Linee di giocattoli 
Bombos appare per la prima volta nel 2006, nella Seconda serie di staction figure dei Gormiti, come membro del Popolo del Vulcano, fedele agli ordini di Orrore Profondo.

Appare per la seconda volta nella serie Atomic (2006), con lo stesso modello ma con una colorazione del corpo diversa e parti del corpo trasparenti, dovute al potenziamento della Combustione Atomica.

Riappare due anni dopo nella serie del 2008 Il ritorno dei Signori della Natura (anche chiamata serie Cartoon), dedicata alla prima stagione della serie animata Gormiti, che miti. L'aspetto e la colorazione di Bombos sono simili a quelli del suo debutto, ma il personaggio assume una posa più dinamica rispetto al modello precedente. È l'unico Gormita del Popolo del Vulcano ad aver debuttato nella Seconda serie ad essere presente in questa serie, insieme ad Orrore Profondo.

Animazione 
 Gormiti, che miti
Bombos debutta nel secondo episodio della prima stagione della serie animata Gormiti, che miti, intitolato  Lucas mette radici / Un Gormita a scuola, in cui Bombos incendia la foresta come diversivo per attirare l'attenzione di Mimeticus, che molto tempo prima aveva esiliato Lavion grazie ad un incantesimo: Bombos è infatti riuscito a liberare il Signore del Vulcano, che riesce ad attaccare e intrappolare Mimeticus, che comunque viene liberato dopo poco tempo dai Signori della Natura. Bombos appare come antagonista principale anche nel ventiduesimo episodio della prima stagione, intitolato Il labirinto del caos, in cui riesce temporaneamente a diventare un Gormita gigante molto potente e minaccioso, tanto che anche Lavion avrà problemi a gestirlo e chiederà aiuto ai Signori della Natura per fermarlo, sebbene con un secondo fine, dato che riuscirà a portarli nel labirinto del caos. Bombos verrà comunque sconfitto da Toby, anch'esso divenuto temporaneamente un gigante, nel finale dell'episodio. Il Gormita del Popolo del Vulcano appare anche nel venticinquesimo e penultimo episodio della prima stagione, intitolato Il ritorno del Sommo Luminescente, dove combatte insieme agli altri Gormiti del suo Popolo per impedire ai Signori della Natura a far tornare il Sommo Luminescente a tornare su Gorm (dopo che quest'ultimo ha ripristinato i 4 luoghi sacri degli elementi), ma verrà sconfitto.

È l'unico Gormita del Popolo del Vulcano ad aver debuttato nella Seconda serie (ad esclusione di Orrore Profondo) ad essere presente nella serie animata.

Viene doppiato da Giorgio Melazzi.

Videogiochi 
 Gormiti: The Masters of the Gorm Island
Bombos appare come nemico generico da affrontare nei livelli del videogioco per Digiblast uscito nel 2006 Gormiti: The Masters of the Gorm Island, sia nella sua versione base che nella sua versione Atomic, quando il giocatore sceglie Barbataus o Kolossus come personaggio giocabile. Quando il giocatore sceglie Orrore Profondo come personaggio giocabile, Bombos viene sostituito da altri Gormiti secondari di altri Popoli, essendo un sottoposto del Signore del Vulcano.

 Gormiti Game Arena
Bombos appare come personaggio giocabile nel videogioco plug and play di genere picchiaduro uscito nel 2007 Gormiti Game Arena. 

Curiosamente, è l'unico Gormita presente nel gioco a non essere il Signore di un Popolo.

 Gormiti: Gli eroi della natura
Bombos appare come secondo boss del gioco in Gormiti: Gli eroi della natura, videogioco del 2010 sviluppato da Climax e pubblicato da Konami (dalla Halifax in Italia) per Wii e Nintendo DS, basato sulla serie animata Gormiti, che miti.

Curiosità 
 In seguito ad un sondaggio per i fan, Bombos è stato classificato al primo posto nella classifica dei Gormiti più cattivi di sempre nel numero 26 (della numerazione originale) del Gormiti Magazine. Curiosamente, nessun Signore dei Popoli del Male è stato nominato in questa classifica, quindi è probabile che si riferisse esclusivamente ai Gormiti "sudditi", ignorando i Gormiti di grado maggiore.
 Gianfranco Enrietto, autore del design del personaggio, ha rivelato in un'intervista con il Gormiti Magazine che nei suoi bozzetti il nome di Bombos doveva essere Cratere.

Note

Voci correlate 
 Gormiti
 GiG
 Gruppo Giochi Preziosi
 Giorgio Melazzi
 Lavion

Gormiti